Tommy gun kan syfta på:

 Slanguttryck för kulsprutepistolen Thompson
 Tommy Gun (sång) – en punkrock-låt inspelad 1978 av The Clash